

Sigle e acronimi 
 Clube Recreativo e Atlético Catalano – società calcistica brasiliana
 Clube Recreativo Atlético Campoverdense – società calcistica brasiliana
 Comité radicalement anticorrida – associazione attivistica francese

Altro 
 Crac – collasso formatosi da un buco monetario all'interno dei conti finanziari (falsati) di un'azienda, che può portare anche al fallimento della stessa. Il termine può essere inteso anche come sinonimo di crisi, sia economica che crisi finanziaria.
 Crac! – album del 1975 degli Area
 Crac! – film del 1981 diretto da Frédéric Back

Pagine correlate 
 Crack
 Krak
 Krach